Dourou peut désigner :

Toponyme 
 Dourou, une commune rural du Burkina Faso
 Dourou, un village du Cameroun ;
 Dourou, une ville du Mali ;

Ethnologie 
 les Dourou (ou Dii), un peuple du Cameroun ;
 le dourou (ou dii), une langue du Cameroun ;

Patronyme 
 Réna Doúrou, (née en 1974), femme politique grecque.

Voir aussi 
 Duru
 Douroux

Homonymie de toponyme